Bohlberg bezeichnet:

 einen Berg im Hils
 ein Naturschutzgebiet im Hils, siehe Bohlberg (Naturschutzgebiet)
 einen Stadtbezirk in Flensburg, siehe Bohlberg (Flensburg)
 einen ehemaligen Wohnplatz in Hinterpommern, siehe Bohlberg (Wohnplatz)